Johann Hagenauer ist der Name folgender Personen:

* Johann Hagenauer (Politiker, I), österreichischer Großhändler, Staatsanwalt und Politiker, Reichstagsmitglied 
 Johann Hagenauer (Politiker, 1909) (1909–1982), österreichischer Kaufmann und Politiker (ÖVP), Nationalratsmitglied
 Johann Baptist Hagenauer (1732–1810), österreichischer Bildhauer
 Johann Georg Hagenauer (1748–1835), deutsch-österreichischer Architekt
 Johann Lorenz Hagenauer (1712–1792), österreichischer Kaufmann